Als Weltfußballer des Jahres 2016 werden die Gewinner folgender Auszeichnungen bezeichnet:

 Ballon d’Or 2016
 FIFA-Weltfußballer des Jahres 2016